Hunderttausend steht für:
 Einhunderttausend, ganze Zahl
 Lakh, Sanskrit-Zahlwort

Siehe auch:
 100000-Euro-Münze
 Einer, keiner, hunderttausend
 Hunderttausend Milliarden Gedichte
 Zentralstadion Leipzig (1956) (Stadion der Hunderttausend)